MSD poate fi:

Memorie de scurtă durată
Merck Sharp & Dohme, companie farmaceutică americană